Royan peut désigner :

 Royan, une ville et station balnéaire française, dans le département de la Charente-Maritime.
 Royan, une ville iranienne, dans la province du Mazanderan.
 Royans, un ancien marquisat du Dauphiné.
 Royan, une variété de sardine pêchée dans le golfe de Gascogne (du nom de la ville française).

Patronyme
 Adolphe Royan sculpteur